Gales oder Galès ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Gales (* 1974), US-amerikanischer Blues-Rock-Gitarrist
 Guillermo Gales (* 1946), argentinischer Tangosänger, siehe Guillermo Galvé
 Joan Felip Mei i Galès († 1612), valencianischer Dichter, Humanist, Professor für Prosodie und altgriechische Sprache sowie Buchdrucker
 Joseph Gales (1786–1860), US-amerikanischer Politiker
 Jules Gales (1924–1988), luxemburgischer Fußballspieler
 Larry Gales (1936–1995), US-amerikanischer Jazz-Musiker

Gales ist der Name von:

 Gales (Töpfer), eines attischen Töpfers des frühen 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Gales-Maler, nach dem Töpfer benannt

Siehe auch:

 Galeș